Dreaming Out Loud:

 Dreamin' Out Loud, альбом Трейса Адкінса, 1996
 Dreaming Out Loud (альбом The Radiators), 2006
 Dreaming Out Loud (альбом OneRepublic), 2007